

Йодер — місто, штат Вайомінг
 Йодер — переписна місцевість, штат Канзас

 Йодер (Індіана)
 Йодер (Колорадо)
 Йодер (Пенсильванія)
 Йодер (Орегон)

Інше 

 6243 Yoder — астероїд